Protoo – figlio di Tendredone, era il capitano dei Magneti, una popolazione della Tessaglia che abitava tra il monte Pelio e il fiume Peneo, ed era uno degli eroi greci nella guerra di Troia.
 Protoo – uno dei figli di Agrio, il quale partecipò col padre e i fratelli alla confisca del regno di Calidone a Oineo, loro zio. Venne ucciso da Diomede.
 Protoo – nominato da Apollodoro come uno dei cinquanta figli del malvagio Licaone. Venne fulminato da Zeus insieme al padre e ai fratelli.
 Protoo – figlio di Testio e fratello di Leda, Altea e Comete, partecipò alla caccia al cinghiale di Calidone assieme a Comete.

Note